

Cinema e televisão 
 Invencível (filme de 2001), com Tim Roth (original: Invincible)
 Invencível (filme de 2006), com Mark Wahlberg (original: Invincible)
 Invincible (telefilme), com Billy Zane

Música

Álbuns
 Invincible (álbum de Michael Jackson)
 Invincible (álbum de 5ive)
 Invincible (álbum de Skillet)

Canções
 "Invincible" (canção de Tinie Tempah)
 "Invincible" (Muse)
 "Invincible" (OK Go)
 "Invincible" (canção de Kelly Clarkson)
 "Invincible" (canção de Carola Häggkvist), concorrente sueca no Eurovisão 2006
"Invincible" (canção de Michael Jackson)
 "Invincible" - canção de Crossfade, do álbum Falling Away
 "Invincible" - canção de Jesse McCartney, do álbum Right Where You Want Me
 "Invincible" - canção de Static-X, do álbum Shadow Zone
 "Invincible" - canção do álbum Bratz: Genie Magic

Outros usos
 Invincible (revista em quadrinhos)
 Classe Invincible (cruzador de batalha), navios da Marinha Real Britânica